Ribnica je ime več naselij in vodotokov.

Toponim

V Sloveniji 
 Ribnica (občinsko središče na Dolenjskem)
 Ribnica na Pohorju
 Ribnica, občina Brežice
 Ribnica, občina Pivka

V Avstriji oz. na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem 
 Ribnica, ob Vrbskem jezeru, nem. Reifnitz, občina Otok
 Ribnica, pri Šentpetru na Vašinjah, nem. Reifnitz, mestna občina Velikovec

Drugje 
 Ribnica, Zagrebška županija (Hrvaška)
Ribnica, Kakanj (Bosna in Hercegovina)
 Ribnica, Zavidovići (Bosna in Hercegovina)
 Ribnica, Kraljevo (Srbija)
Ribnica, Zlatibor (Srbija), turistično naselje (z železniško postajo Ribnica Zlatiborska)
Ribnica, Mavrovo i Rostuša (Severna Makedonija)
Ribnica, Smoljan (Bolgarija)
 Rîbnița/Ribnica, mesto v Moldovi oz. Transnistriji na levem bregu Dnestra
Dolna Ribnica (Ribnitsa), vas v zahodni Bolgariji
Gorna Ribnica (Ribnitsa), vas v zahodni Bolgariji
zgodovinsko: Ribnica, srednjeveško ime za Podgorico (Črna Gora)

Upravno telo/lokalna skupnost 

 Občina Ribnica na Pohorju
 Občina Ribnica

Hidronim 

Ribnica (reka), kraška reka na Ribniškem polju
 Ribnica, potok, ki teče skozi Srednjo vas v Bohinju
Ribnica (Bosna), reka v Bosni, pritok reke Bosne
Ribnica (Črna Gora), reka, ki se v Podgorici izliva v Moračo
glej tudi 
Ribniški potok, Pohorje
Ribniško jezero, mokrišče na Pohorju
Ribničko jezero na Zaltiboru (Srbija)
Ribnik (razločitev)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška